

Коунсвілл — місто, штат Айова
 Коунсвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Коунсвілл — селище, штат Огайо